Franck Renou (1973) – ex calciatore francese
 Louis Renou (1896-1966) – storico delle religioni, orientalista, filologo e indologo francese